Би (), иногда передаётся также Пи (Pi) — китайская фамилия (клан), 76-я в старинном мнемоническом списке «Байцзясин».

125-я по распространённости (0,11 %) среди ханьского населения современного Китая.

Современный перевод иероглифа — «закончиться; полностью».

 Известные носители фамилии 
 Би Вэньцзин (кит. 畢文靜; род. 1981) — китайский гимнаст, серебряный медалист Олимпийских игр 1996 года.
 Би Гочжи (; род. 1967) или  — гонконгский и канадский актёр, режиссёр и сценарист, сын знаменитых гонконгских актёров 1960—1970-х годов Айви Лин По и Цзин Ханя.
 Би Гоюн или Дэниел Би (кит. 畢國勇; род. 1974) — тайваньский певец, младший брат Кеннета Би.
  (кит. 畢軌; ???-249) — государственный деятель царства Вэй времён Троецарствия.
 Би Жэньсюй или Рональд Би (кит. 畢仁序; род. 1937), более известный как  () — известный гонконгский актёр (в основном студии Shaw Brothers), позднее независимый режиссёр. Муж Айви Лин По и отец Кеннета Би.
 Би Куньшэн (кит. 畢琨生; 1901—1995), более известный как  — актёр китайской оперы.
  (кит. 畢諴; 802—864) или Цуньчжи (存之) — китайский государственный деятель времён империи Тан, главный советник императора И-цзуна.
  (кит. 毕晓亮; род. 1992) — китайский легкоатлет.
 Би Фэйюй (кит.упр. 毕飞宇; род. 1964) — китайский писатель, журналист и сценарист.
  (род. 1974) — китайский спортсмен (прыжки в высоту).
  (кит.упр. 毕井泉; род. 1955) — китайский экономист, член Государственного совета КНР.
  (кит.упр. 毕津浩; род. 1991) — китайский футболист, нападающий ФК «Хэнань Констракшн» китайской суперлиги.
  (кит. 畢師鐸; ???-888) — военный деятель империи Тан.
 Би Шэн (; 990—1051) — древнекитайский изобретатель, впервые в истории применил для печатания подвижной шрифт.
  (; 1730—1797) — китайский книжник и государственный деятель.
  (кит.трад. 畢妍, упр. 毕妍; род. 1984) — китайская футболистка.
 Би, Бернард (1824—1861) — американский военный, офицер армии США и генерал армии Конфедерации.
 Би, Саманта (род. 1969) — канадская актриса, комедиантка, сценарист, кинопродюсер, журналистка и телеведущая. См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии